Wüllner ist die Berufsbezeichnung eines Webers, der Wolle verarbeitet.

Wüllner steht für:
 Mineralquellen Wüllner, deutsche Unternehmensgruppe

Wüllner oder Wuellner ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wüllner (1835–1908), deutscher Physiker
 Charly Wüllner (* 1939), deutscher Künstler und Literat

 Günter Wüllner († 2006), deutscher Politiker und Bürgermeister
 Jo Wüllner (* 1953), deutscher Journalist und Buchautor
 Ludwig Wüllner (1858–1938), deutscher Sänger
 Max Wüllner (* 2001), deutscher Basketballspieler
 Monica Wüllner (* 1969), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied im Bundesvorstand
 Paul Wüllner (1906–1986), deutscher Politiker (GB/BHE, FDP)
 Robert Wuellner (1885–1966), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Ullrich Wüllner, deutscher Neurologe und Neurowissenschaftler